RNA est un sigle qui signifie :
 Radió Nacional d'Andorra, radio du service public de la principauté d'Andorre.
 Radio Nacional Argentina, réseau de radio du service public en Argentine.
 Réseau nantais d'affaires.
 Réseau national d'alerte.
 Raccordement numérique asymétrique, traduction officielle de ADSL.
 Ribonucleic acid, en anglais, soit « acide ribonucléique ».
 Réseau de neurones artificiels.
 Réseau national des aéroports, au Canada.
 Régénération naturelle assistée, une méthode d'agriculture sub-saharienne.
 Répertoire national des associations, un répertoire créé par l'État français pour, à terme, recenser toutes les associations françaises et faciliter les échanges entre l'administration et les associations, faciliter la gestion des associations ou encore établir des statistiques fiables sur elles.
 Republic of New Afrika, aux États-Unis.

RNA est un code qui signifie :
 .
 .

zh:RNA